

Портвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Портвілл — селище, штат Нью-Йорк